Gasthof zum Rautenkranz steht für:

 Gasthof Zum Rautenkranz (Eilenburg), Sachsen
 Elsterwerdaer Rautenkranz, den Gasthof zum Rautenkranz in Elsterwerda, Brandenburg